En la Argentina existen dos departamentos llamados San Carlos, en las provincias de Mendoza y de Salta:

 Departamento San Carlos (Mendoza);
 Departamento San Carlos (Salta);

o también a:

 Departamento de San Carlos (Chile), antigua subdivisión de dicho país.